Il torneo tennistico di doppio femminile dei XVI Giochi panamericani si è tenuto al Telcel Tennis Complex di Guadalajara, Messico, dal 18 al 21 ottobre.

Teste di serie

 María Irigoyen - Florencia Molinero
 Irina Falconi - Christina McHale

<li> Catalina Castaño - Mariana Duque (Semifinali)
<li> Teliana Pereira - Vivian Segnini (Semifinali)

Tabellone

Legenda

Voci correlate 
 Tennis ai Giochi panamericani

Collegamenti esterni 
 

Tennis ai XVI Giochi panamericani